kauczukowiec, hevea – drzewo kauczukodajne
 HEWEA – producent pojazdów użytkowych i dostawca komponentów do ich produkcji